Al-Musta`sim (arabe : al-mustaʿṣim bi-llāh, , « celui qui cherche la protection de Dieu ») est un surnom honorifique (laqab) donné à plusieurs souverains de dynasties musulmanes :
 Al-Musta`sim, dernier calife abbasside de Bagdad (règne 1242-1258) ;
 Al-Musta`sim, calife abbasside du Caire (règne 1377 et 1386-1389).